Suck kan syfta på: 

 Suck – en djup utandning
 Suck (flod) – en mindre flod i Republiken Irland
 SUCK – en svensk komikerklubb, se Stand Up Comedy Klubben
 Suck (film) – en amerikansk komedifilm från 2009